Германова — жіноча форма російського прізвища Германов. Відомі носії:
 Германова Євдокія Олексіївна ( 1959, Москва) — радянська і російська актриса театру і кіно, режисер, педагог. Заслужена артистка Росії.
 Германова Любов Олексіївна ( 1961, Москва) — радянська і російська актриса кіно, дублювання і телебачення.
 Германова Марія Миколаївна (1884, Москва — 1940, Париж) — російська актриса.
 Германова Ольга Григорівна ( 1981, Київ) — українська поетеса і журналіст, член НСПУ і НСЖУ.
 Германова Роза Марія ( 1981, Лодзь) — польська шахістка. Міжнародний майстер

Див. також 
 Германова () — село в Польщі, у гміні Тичин Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства.
російські прізвища